Александр «Олек» Чиж (; род. 3 марта 1990, Гдыня) — польский профессиональный баскетболист. Играет на позиции легкого форварда. Выступает за национальную сборную Польши.

Биография 
Олек Чиж начинал играть в баскетбол в возрасти 10 лет в Польше. В 14 лет переезжает в США с мамой. С 14 он начинает играть в школе «Reno High School» и становится двукратным чемпионом штата в её составе. 2 года отыграл за университет Дьюк.

30 сентября 1013 года подписал контракт с Милуоки Бакс. 26 октября «Бакс» его отчислили.

Статистика

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Биография в составе Дьюк
 Нарезка моментов

Баскетболисты Польши
Игроки сборной Польши по баскетболу
Игроки «Дьюк Блю Девилз» (баскетбол)
Игроки БК «Виртус» Рим
Игроки «Форт-Уэйн Мэд Энтс»
Игроки «Кантон Чардж»
Игроки БК «Туров»